El grup de la vitamina P (P es refereix a la permeabilitat) inclou un gran nombre de substàncies flavonoides, que tenen la capacitat (especialment en combinació amb l'àcid ascòrbic) de reduir la permeabilitat i la fragilitat dels vasos capil·lars.

Vitamina P és l'antic nom de la vitamina C2. En medicina permet el tractament de les reaccions al·lèrgiques (asma), les úlceres,les varius i la hipertensió.

Aquest grup inclou la rutina i la quercetina usats en la pràctica mèdica, com també un nombre d'altres flavonoides (hesperidina , eriodiktina, antocians, catequins i altres). L'activitat de la vitamina P també és evident en l'àcid gàl·lic.

Història 
L'any 1936 el bioquímic i Premi Nobel Albert Szent-György va extreure una substància de la pell de la llimona i l'ús d'aquesta va reduir la permeabilitat i la fragilitat dels capil·lars sanguinis. Per a aquesta substància un gran nombre de científics van oferir el nom de vitamina p i aquesta denominació proposada es va fer servir per designar un gran nombre de bioflavonoides fins a la dècada de 1950 aleshores va desaparèixer la denominació de vitamina p en favor de la de bioflavonoides o vitamina C2

Presentació en la natura 
Els flavonoides del grup de la vitamina P es troben en forma de glucòsids en moltes plantes per exemple,llimones i altres fruits cítrics, nous immadures, groseller negre, te verd, col, tomàquets, raïm etc.

Referències 
 sante.medicine 

Antioxidants